Eliteserien 2000/01 steht für:

 Eliteserien (Norwegen) 2000/01, Saison der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse

Siehe auch:
 Elitserien 2000/01